Ашот Арутюнян:
 Арутюнян, Ашот Михайлович (род. 1965) — советский и украинский удожник, фотограф, дизайнер, книгоиздатель.
 Арутюнян, Ашот Осипович (1911—1986) — армянский советский военный историк, полковник запаса.